Avlona, ex comune della Grecia nella periferia dell'Attica
 Avlona, ex comune della Grecia nella periferia del Peloponneso
 Avlona, villaggio di Cipro